Сезон 1978/79 стал 62-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли в четвёртый раз подряд стала команда «Монреаль Канадиенс», обыгравшая в финале «Нью-Йорк Рейнджерс» в четырёх играх. В следующий раз две команды из «Оригинальной шестёрки» сыграют в финале Кубка Стэнли только в 2013 году.

Обзор 
В этом сезоне состоялось первое сокращение количества команд в НХЛ после сезона 1941/42, когда команда «Бруклин Американс» приостановила свою деятельность. Две команды — «Кливленд Баронз» и «Миннесота Норт Старз» — находились в тяжёлом финансовом положении и, чтобы не потерять оба клуба, лига одобрила объединение команд, сократив их общее количество до 17. Новый клуб продолжил базироваться в Миннесоте, но занял место «Баронз» в дивизионе Адамса.

Впервые после того как «Матч всех звёзд» стал ежегодной традицией, он не проводился. Вместо него прошёл «Кубок Вызова», разыгранный сборной собранной из лучших игроков НХЛ и сборной СССР. Серия, состоявшаяся в феврале 1979 года в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гарден», состояла из трёх матчей и завершилась победой сборной СССР со счетом 2:1 (2:4, 5:4, 6:0).

Регулярный сезон 
После трёх лет доминирования в регулярном сезоне «Монреаль Канадиенс» уступили первенство «Нью-Йорк Айлендерс», отстав от победителя на одно очко.
 И = Игры, В = Выигрыши, П = Поражения, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очки

Плей-офф Кубка Стэнли

Предварительный раунд

¼ финала

½ финала

Финал

Награды

Команды всех эвёзд

Статистика игроков

См. также 
 Обладатели Кубка Стэнли
 Матч всех звёзд НХЛ

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ 
 Hockey Database 

Сезоны НХЛ
1978 год в хоккее
1979 год в хоккее